Molekulska formula -{C8H16}- se može odnositi na:
 Ciklooktan
 Okten